Dubsky oder Dubský steht für:
 Dubský (auch Dubský von Třebomyslice), böhmisch-mährisches und österreichisches Adelsgeschlecht

Dubsky oder Dubský ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dubský (1833–1911), mährischer Politiker
 Eduard Dubský (1911–1989), tschechischer Musiker und Schauspieler
 Emanuel Dubský von Třebomyslice (1806–1881), mährischer Politiker
 Franz Dubsky (1883–1965), österreichischer Schriftsteller
 Karin Dubsky (* 1954), deutsch-irische Meeresökologin
 Mario Dubsky (1939–1985), britischer bildender Künstler

 Trudl Dubsky (1913–1976), österreichisch-US-amerikanische Tänzerin
 Viktor Dubský von Třebomyslice (1834–1915), österreich-ungarischer General